Saban puede hacer referencia a:

 Saban Entertainment, productora y distribuidora estadounidense-israelí.
 Haim Saban, empresario y multimillonario israelí
 Analía Saban, artista contemporánea argentina
 Saban Capital Group, sociedad de inversión de capital privado estadounidense.